Mausloch ist der Name von Orten:

 Mausloch (Salem), Ortsteil der Gemeinde Salem, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Mausloch (Gutach (Schwarzwaldbahn)), Ortsteil der Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Mausloch (Bayerbach bei Ergoldsbach), Ortsteil der Gemeinde Bayerbach bei Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern